David Hermelin kan syfta på bland andra:

* David Hermelin (1897–1971), svensk militär
 David Hermelin (1936–2000), amerikansk diplomat